El término Papalotla es el nombre de varias divisiones administrativas en México:

 Papalotla, un municipio en el Estado de México.
 Papalotla, un municipio en el estado mexicano de Tlaxcala.
 Papalotla, cabecera del municipio anterior.